Les mots sativus, sativa et sativum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « semé, planté, cultivé ».

Sciences et techniques 
En botanique :
 Sativa est un nom vernaculaire utilisé familièrement pour désigner Cannabis sativa subsp. sativa, une sous-espèce de cannabis ;
 en taxonomie, les mots sativus, sativa et sativum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer de nombreuses espèces animales et végétales (surtout des plantes). Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : sativus, sativa, sativum.

Culture et société 
 8 Foot Sativa est un groupe de metal néo-zélandais, formé à Auckland en 1998.

Anthroponyme

Patronyme 
 Jenna Sativa (1992-) est une actrice de films pornographiques américaine.

Pseudonyme 
 Sativa Rose est le pseudonyme de Tanya Macias (1984-), une actrice de films pornographiques américaine.

Toponyme 
Sátiva, avec ou sans signe diacritique sur le « a », est un toponyme hispanique, dont l'origine pourrait être un mot espagnol ou de langue muisca, désignant un noble dirigeant, qui peut désigner : 
 Sativa, une ancienne cité précolombienne de la civilisation Muisca, située dans l'actuel département de Boyacá, en Colombie ;
 Sativanorte (« Sativa-nord » en espagnol) et Sativasur (« Sativa-sud » en espagnol), deux  municipalités (municipios) situées dans le département de Boyacá, en Colombie, en relation avec la cité précolombienne Sativa (cf.supra) ; on  trouve aussi écrit Sátiva Norte et  Sátiva Sur.

Notes et références 

Épithète spécifique